Chamaearionta aquaealbae är en snäckart som först beskrevs av S. S. Berry 1922.  Chamaearionta aquaealbae ingår i släktet Chamaearionta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
aquaealbae